Il singolare del torneo di tennis Bad Saarow Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Magnus Norman che ha battuto in finale Jens Knippschild 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Jeff Tarango (semifinali)
 Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Magnus Norman (Campione)
 Fabrice Santoro (semifinali)

 Omar Camporese (secondo turno)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Tomas Nydahl (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bad Saarow Challenger 1996